FX poate fi:
 FX (canal tv), rețea de televiziune cu plată deținută de compania Fox Entertainment Group
 FX Communications, fostă companie de televiziune prin cablu din România
 FX Internet, fost furnizor de internet din România, parte din FX Communications